Olaf může být:
 Olaf (jméno) – mužské skandinávské a německé jméno
 Evropský úřad pro boj proti podvodům, zkráceně OLAF
 Olaf I. Tryggvason – norský král v letech 995–1000
 Olaf II. Norský – norský král v letech 1015–1028
 Olaf III. Norský – norský král v letech 1067–1093
 Olaf V. – norský král v letech 1957–1993
 Olaf Stapledon – britský filozof a autor sci-fi
 Olaf Lubaszenko – polský herec a režisér
 Olaf Kölzig – bývalý německý hokejový brankář
 Hrabě Olaf – postava z knižní série Řada nešťastných příhod
 Sněhulák Olaf – postava z animovaného filmu Ledové království